Чоу — шут в юаньских пьесах цзацзюй
 Чоу — искаженная (часто посредством английского) транскрипция китайской фамилии Чжоу.

Личности 
 Чоу, Джей (род. 1979) — тайваньский китайский музыкант.
 Чоу, Джонни (род. 1972) — американский музыкант.
 Чоу, Келси (род. 1991) — американская актриса, родившаяся в Колумбии, Южная Каролина.
 Чоу, Лиз (род. 1966) — американская хоккеистка на траве.
 Чоу, Рэймонд (1927—2018) — гонконгский продюсер, основатель кинокомпании «Golden Harvest».
 Чоу, Стивен (род. 1962) — гонконгский комедийный актёр.
 Чоу, Тим (род. 1994) — тайваньский футболист.
 Чоу, Чайна (род. 1974) — английская актриса и фотомодель.
 Чоу, Эми (род. 1978) — американская спортивная гимнастка.
 Чоу Юньфат (род. 1955) — китайский актёр.